Банкя () — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын. Население составляет 7 человек.

Политическая ситуация 
Банкя подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Трын — Станислав Антонов Николов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Перникской области